O Tour de France 1961 foi a 48º Volta a França, teve início no dia 25 de Junho e concluiu-se em 16 de Julho de 1961. A corrida foi composta por 21 etapas, no total mais de 4397 km, foram percorridos com uma média de 36,033 km/h.

Resultados

Classificação geral

Ligações externas 
 
 
 

1961
1961 no ciclismo
Desporto na França em 1961